Alabau ist der Familienname folgender Personen:
 Magali Alabau (* 1945), kubanische Regisseurin und Schriftstellerin
 Marina Alabau (* 1985), spanische Seglerin

Siehe auch:
 Alabaugh